Сончино:

 Со́нчино — село в Каменском районе Воронежской области, административный центр Сончинского сельского поселения
 Сончи́но — коммуна в итальянском регионе Ломбардия
 «Сончино» — название комментария на Пятикнижие, написанного раввином Й.-Ц. Герцем
 Сончино (семья) — еврейская семья печатников в Италии в 15-16 веках
  — современное британское иудейское издательство «Soncino Press», названное в честь вышеупомянутой семьи печатников